Collegio elettorale di Acireale – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1919
Collegio elettorale di Acireale – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Acireale – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005